Okręty US Navy o nazwie USS "Lardner", pochodzącej od Jamesa L. Lardnera:
 Pierwszy "Lardner" (DD-286) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919-1930.
 Drugi "Lardner" (DD-487) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1942-1946. Przekazany Turcji, gdzie był w służbie jako "Gemlik" (D-347).

Lardner